Warlords, un jeu vidéo sorti en 1980 sur Atari 2600,
Warlords, une série de jeux vidéo,
Warlords, le premier jeu vidéo de la série sorti en 1989,
Civilization IV: Warlords, la première extension du jeu vidéo Civilization IV.